Hirondelle (französisch für Schwalbe) steht für:
 Hirondelle (Fluss), Nebenfluss der Sensée in Nordfrankreich
 Dassault Hirondelle, Flugzeugtyp des Herstellers Dassault Aviation
 Opération Hirondelle, Luftlandeoperation im Indochinakrieg
 Hirondelle, Bezeichnung für eine Uhrzeiger-Form